

Persone

Porcu
Carmelo Porcu (nato nel 1954) – politico italiano
Daniele Porcu (1983-2018) – fantino italiano
Eligio Porcu (1894-1918) – militare italiano

Porcù
Mario Porcù – scultore italiano